Желтоксан:

 Желтоксан — массовый протест казахской молодёжи 17—18 декабря 1986 года